FYI peut faire référence à :
 For your information (en français, pour information), une abréviation parfois utilisée en en-tête de messages électroniques pour signifier qu'aucune réponse n'est attendue de la part du destinataire ;
 FYI, une chaine de télévision américaine ;
 FYI, une chaine de télévision canadienne ;
 FYI, un magazine d'information fictif de la série Murphy Brown.